3.HNL Zapad u sezoni 2018./19. je natjecanje za trećeligaške nogometne klubove s područja zapadne i središnje Hrvatske. Liga se sastoji od 18 momčadi koje igraju dvokružnim sustavom, znači svaka momčad sa svakim 2 puta, odnosno 34 kola.  Predviđeno je da ovo bude posljednja sezona lige u ovom formatu, odnosno za 2018./19. bi se trebale formirati nova 3.HNL Zapad (Istarska, Ličko-senjska i Primorsko-goranska županija) te 3. HNL Središte (Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija te Grad Zagreb.  
Prvak lige je treći put zaredom postao "Vinogradar" iz naselja Lokošin Dol.

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
 Ažurirano: 10. lipnja 2019.

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!DUB !!DUG !!HAŠK !!JAD !!JAR !!KRK !!KUR !!MAK !!NOV !!OPA !!ORI !!PON !!ŠPA !!TRNJ !!VIN !!VRB !!ZAGO !!ZAGR 
|-
|DUB ||align="left"|Dubrava Tim Kabel Zagreb 
|bgcolor="gainsboro"| || 3:0 || 0:1 ||4:0 || 4:1 ||5:3 ||4:2 ||5:0 ||4:2 ||6:3 || 1:2 ||3:0 ||2:1 ||0:1 ||2:1 ||6:3 || 3:1 || 2:1 
|-
|DUG ||align="left"|Dugo Selo 
|1:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||0:3 ||1:1 ||0:2 ||1:1 || 1:0 || 3:1 || 4:2 ||1:0 || 2:1 || 0:2 ||2:2 || 0:2 ||2:0 ||1:3 ||6:1 
|-
|HAŠK ||align="left"|HAŠK Zagreb 
|1:0 ||4:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:0 || 2:1 ||2:0 || 1:0 ||3:3 || 4:1 ||0:1 || 1:2 ||1:2 ||6:2 ||2:2 ||1:1 || 0:0 || 3:1 || 2:0 
|-
|JAD ||align="left"|Jadran Poreč 
| 1:2 ||5:3 || 2:0 || bgcolor="gainsboro" |  ||2:1 ||0:2 ||1:4 ||0:0 ||2:0 || 2:2 || 1:0 ||3:1 || 2:1 || 1:4 ||0:1 || 2:1 || 2:1 || 2:3 
|-
|JAR ||align="left"|Jarun Zagreb 
|1:3 ||1:0 ||1:2 || 3:1 || bgcolor="gainsboro" |  || 2:1 ||0:0 || 1:6 || 0:1 ||1:1 ||3:0 || 4:0 || 4:6 || 2:1 || 1:3 ||1:0 ||2:0 ||2:0 
|-
|KRK ||align="left"|Krk 
| 1:2 ||1:2 || 1:1 || 3:0 ||3:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||1:0 || 2:4 ||3:0 ||0:0 ||0:3 ||5:2 || 1:1 || 1:4 ||2:3 || 3:0 ||1:0 ||5:0
|-
|KUR ||align="left"|Kurilovec Velika Gorica 
|0:2 || 2:2 ||0:0 || 3:1 || 2:0 || 4:1 || bgcolor="gainsboro" |  || 4:0 || 3:1 ||3:1 ||2:2 || 3:1 ||7:0 ||0:0 || 1:1 ||2:2 ||0:1 ||1:0 
|-
|MAK ||align="left"|Maksimir Zagreb 
| 0:3 ||0:1 || 2:1 || 4:1 ||3:1 ||1:1 ||2:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 || 4:2 || 0:1 || 3:0 || 0:1 || 2:1 ||1:2 || 0:1 ||0:1 ||3:1 
|-
|NOV ||align="left"|Novigrad 
| 1:3 ||0:1 ||2:1 || 1:2 ||0:1 || 6:1 ||0:1 || 2:3 || bgcolor="gainsboro" |  ||1:2 ||2:2 || 2:0 || 1:0 || 1:0 || 1:0 ||0:2 ||2:3 ||7:0 
|-
|OPA ||align="left"|Opatija 
|1:0 ||2:0 ||3:1 ||1:4 ||1:0 ||0:0 ||3:0 ||1:1 || 0:0 ||bgcolor="gainsboro"| || 3:0 ||1:2 ||4:0 || 1:1 || 2:2 || 3:0 ||3:2 ||2:0 
|-
|ORI ||align="left"|Orijent 1919 Rijeka 
|1:1 || 5:0 ||3:1 ||4:3 || 2:1 || 2:0 ||1:1 ||2:1 || 6:2 ||1:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||3:0 ||1:0 || 4:1 ||5:1 || 0:5 || 3:2 
|-
|PON ||align="left"|Ponikve Zagreb 
|0:3 ||0:1 ||1:3 ||4:1 ||2:0 || 2:1 ||2:2 ||2:1 ||1:0 || 1:1 || 2:0 ||bgcolor="gainsboro"| || 3:0 || 2:0 ||0:2 || 1:2 || 1:0 || 1:1 
|-
|ŠPA ||align="left"|Špansko Zagreb 
| 1:2 ||0:1 || 2:0 ||1:4 ||2:5 ||1:2 || 1:3 ||2:4 ||3:1 || 2:1 || 3:3 ||3:1 ||bgcolor="gainsboro"| || 1:0 ||0:2 || 1:0 || 2:2 || 2:0 
|-
|TRNJ ||align="left"|Trnje Zagreb 
| 0:2 || 2:1 || 2:0 ||1:0 ||2:1 ||1:2 || 3:3 ||5:1 ||3:1 ||2:1 || 2:1 ||2:2 ||1:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:2 || 4:1 || 3:1 || 3:2 
|-
|VIN ||align="left"|Vinogradar (Lokošin Dol – Mladina) 
| 1:1 ||6:2 || 2:0 || 2:1 ||4:0 || 4:1 ||5:1 || 2:2 ||4:2 ||2:0 ||3:1 || 5:1 || 5:0 || 2:4 || bgcolor="gainsboro" |  ||5:2 ||2:0 ||9:1 
|-
|VRB ||align="left"|Vrbovec 
|1:1 || 3:2 ||0:1 ||2:1 || 2:0 ||0:1 || 1:4 ||1:0 || 2:3 ||3:1 || 2:3 ||0:1 ||2:2 ||2:1 || 0:1 || bgcolor="gainsboro" |  || 3:1 || 3:0 
|-
|ZAGO ||align="left"|Zagorec Krapina 
|3:1 || 2:3 ||2:1 ||0:2 || 2:2 || 1:1 || 0:0 || 2:0 || 2:2 || 5:3 ||1:4 ||2:1 ||2:3 ||0:0 || 2:4 ||2:3 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:0 
|-
|ZAGR ||align="left"|Zagreb 
|0:4 || 1:2 ||0:3 ||0:3 p.f. || 3:2 || 1:0 || 0:3 || 2:1 || 2:3 || 0:3 ||0:3 ||0:1 ||1:1 ||0:4 || 1:2 ||'''1:3 || 2:2 || bgcolor="gainsboro" | 
|-
|ccolspan="20"|
|-
|colspan="20" align="left"| 
 
podebljan rezltat – igrano u prvom dijelu lige (1. – 17. kolo)  
rezultat normalne debljine – igrano u drugom dijelu lige (18. – 34. kolo)  
|}
Izvori:   
  
 

 Rezultati  

 Najbolji strijelci  
Izvori: 

Strijelci 10 i više pogodatka: Ažurirano: 10. lipnja 2019.

Unutrašnje poveznice 
 3. HNL – Zapad 
 3. HNL – Istok 2018./19. 
 3. HNL – Jug 2018./19. 
 2. HNL 2018./19.

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, 3. HNL Zapad 
 hns-cff.hr, Središte Zagreb 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad – raspored i rezultati  
 scoresway.com, 3. HNL – Zapad 2018./19. 
 sportnet.hr, 3. HNL Zpad 2018./19., rezultati
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 3. HNL

Izvori  
 
 hns-cff.hr, 3. HNL Zapad 
 hns-cff.hr, Središte Zagreb 
 nk-maksimir.hr, 3. HNL Zapad – raspored i rezultati , pristupljeno 4. rujna 2018.  
 scoresway.com, 3. HNL – Zapad 2018./19., pristupljeno 4. rujna 2018.   
 sportnet.hr, 3. HNL Zpad 2018./19., rezultati 
 sportnet.hr, 3. HNL Zpad 2018./19., ljestvica 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 3. HNL 
  

2018-19 Zapad
3 Zapad